Murarvägsteklar (Auplopus) är ett släkte av steklar som beskrevs av Maximilian Spinola 1841. Murarvägsteklar ingår i familjen vägsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Vägsteklar